Ениарх — название населённых пунктов в Азербайджане:

 Ениарх — село в Агдашском районе.
 Ениарх — село в Гёйчайском районе.
 Ениарх — до 2015 г. название села Ашагы-Кобуусти в Агдашском районе.